Le barrage Kinzua, un barrage en Pennsylvanie.
 Le pont de Kinzua, un pont en Pennsylvanie.